„Springeren” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Springeren” – torpedowiec z lat 90. XIX wieku
 „Springeren” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku
 „Springeren” (U1) – okręt podwodny typu U z okresu II wojny światowej, ex-polski ORP „Dzik”, w służbie duńskiej w latach 1946–1957
 „Springeren” (S329) – okręt podwodny typu Delfinen z lat 60. XX wieku
 „Springeren” (S324) – okręt podwodny typu 207 z lat 60. XX wieku, ex-norweski KNM „Kya”, w służbie duńskiej w latach 1991–2004

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów